Ținutul Argeș (alternativ Ținutul Bucegi) este unul din cele zece ținuturi înființate în 1938, după ce regele Carol al II-lea a inițiat o reformă instituțională totalitară în România, modificând Constituția României și legea administrării teritoriale. 

Organizarea teritoriului în ținuturi a fost de inspirație fascistă, fiind urmărită ștergerea particularităților istorice regionale. Acest fapt este vădit pe de o parte prin renunțarea la denumirile istorice tradiționale, care au fost înlocuite cu denumiri de ape, iar pe de altă parte prin amestecarea unor regiuni cu particularități diferite. Astfel, județul Trei Scaune, cu majoritate secuiască, precum și județul Brașov, cu specific săsesc, au fost incluse în mod artificial în Ținutul Argeș.

Fostele județe încorporate

În conformitate cu reforma administrativă și constituțională din anul 1938, cele 71 de foste județe au fost subordonate ținuturilor. Cele zece foste județe care au compus Ținutul Argeș au fost următoarele: 

 Argeș 
 Brașov
 Buzău 
 Dâmbovița 
 Ilfov
 Muscel 
 Prahova
 Teleorman 
 Trei-Scaune 
 Vlașca

Rezidenți regali
 Alexandru N. Gane (august 1938 - 31 ianuarie 1939)
 Gheorghe Alexianu (1 februarie 1939 - 6 septembrie 1940)

Note

Ținuturile României